Mario Rodríguez (ur. 1937) – argentyński piłkarz
 Mario Rodríguez Cobos, ps. Silo (1938-2010) – argentyński pisarz
 Mario Rodriguez – amerykański szermierz, paraolimpijczyk
 Mario César Rodríguez (ur. 1975) – honduraski pisarz
 Mario-Ernesto Rodríguez (ur. 1976) – włoski piłkarz pochodzenia urugwajskiego
 Mario Rodríguez  (ur. 1977) – kubański piłkarz
 Mario Rodríguez Cervantes (ur. 1978) – meksykański piłkarz grający na pozycji bramkarz
 Mario Rafael Rodríguez (ur. 1981) – gwatemalski piłkarz
 Mario Rodríguez (ur. 1988) – meksykański bokser
 Mario Rodríguez  (ur. 1997) – hiszpański piłkarz